Лас Кабањитас има више значења:

 Лас Кабањитас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Кабањитас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Кабањитас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Кабањитас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику